Busengraben ist ein Ortsname:

 Busengraben (Freiamt), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Freiamt, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Busengraben (Vacha), Stadtteil und Weiler von Vacha im Wartburgkreis, Thüringen